Varax est employé en nom de lieu et en nom de famille.

Toponyme 

 Saint-Paul-de-Varax, village de l'Ain.

Patronyme 

 Guillaume de Varax (mort en 1466), évêque de Belley.
 Jean de Varax (mort en 1505), évêque de Belley.